Ле́мпа () — река Центральной Америки, протекает по территории Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Длина реки — 422 км, площадь водосборного бассейна — 17900 км². Расход вводы достигает 2219 млн м³ в год.

Река начинается в гватемальском муниципалитете Олопа департамента Чикимула на высоте около 1500 метров над уровнем моря в южной части страны, недалеко от города Олопа. Пересекает департамент Окотепеке (Гондурас), затем течёт по территории Сальвадора и по гондурасско-сальвадорской границе.

Наивысшая точка речного бассейна — 2805 метров над уровнем моря.

Крупные притоки — Рио-Торола и Рио-Сумпуль.

Есть несколько гидроэлектростанций вдоль реки. В Сальвадоре есть плотина Гуаёхо, Серрон-Гранде.

Примечания 

Реки, впадающие в Тихий океан (Северная Америка)
Реки Сальвадора
Реки Гватемалы
Реки Гондураса
Граница Сальвадора и Гондураса